Die 2. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Tournament for the Coca-Cola Cup) fand vom 25. August bis zum 7. September 1979 in Japan statt. Weltmeister wurde die argentinische Mannschaft, die im Finale die Sowjetunion mit 3:1 besiegte.

Zum besten Spieler des Turniers wurde der Argentinier Diego Maradona gewählt, Torschützenkönig wurde Ramón Díaz, der ebenfalls für die argentinische Mannschaft spielte.

Spielorte 
 Kōbe – Kobe Central Stadium (13.000 Plätze)
 Ōmiya – Ōmiya Park Stadium (15.000 Plätze)
 Tokio – Olympiastadion Tokio (71.000 Plätze)
 Yokohama – Mitsuzawa Football Stadium (14.000 Plätze)

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in 4 Gruppen mit jeweils 4 Teams ausgetragen. Die jeweils beiden Erstplatzierten aller Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale.Alle Zeitangaben in Ortszeit (UTC+9, MESZ+8).

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

 Trainer: César Luis Menotti

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1979 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 10,6 MB)

Einzelnachweise 

1979
Fußballveranstaltung 1979
Fußball (Japan)
Sportveranstaltung in Japan